Суперкубок Англії з футболу 2006 — 84-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон Англії і володар кубка попереднього сезону. 13 серпня 2006 року на стадіоні «Мілленіум» у Кардіффі на полі зійшлися володар кубка «Ліверпуль» і чемпіон «Челсі».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2006
2006 у футболі
Серпень 2006
2006 в англійському спорті